Moog pode se referir a:

 Moog - um sintetizador inventado por Robert Moog
 Robert Moog
 Moog - filme de 2004 sobre Robert Moog
 MOOG - um software para cálculos astronômicos

Desambiguação